Женский турнир по гандболу на летних Олимпийских играх 2016 года проходил с 6 по 20 августа с участием 12 сборных. Все матчи проводились на «Арена ду Футуру». Олимпийскими чемпионками стали гандболистки сборной России.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная

Символическая сборная

Итоговое положение

Ссылки 
 Гандбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Расписание соревнований